Кокосовые острова — многозначный термин:
 Кокосовые острова (Килинг) — архипелаг, внешняя территория Австралии
 Кокосовые острова — аэропорт в одноимённой внешней территории Австралии
 Кокосовые острова — архипелаг, часть округа Янгон государства Мьянма

См. также 
 Кокосовый остров